Der Kremlin Cup 2002 war ein Damen-Tennisturnier im Olimpijski in Moskau. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 28. September bis zum 6. Oktober 2002 auf Teppichboden statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski